Маданият — село в Бакай-Атинском районе Таласской области Киргизии.
 Маданият — городской посёлок в Яккабагском районе Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Маданият — посёлок в Тайлакском районе Самаркандской области Узбекистана.
 Маданият — посёлок и железнодорожная станция в Согдийской области Таджикистана.

См. также 
 Мадениет — название ряда населённых пунктов в Казахстане, в ряде случаев также употребляется форма Маданият.